Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2012 vond plaats van vrijdag 23 tot en met donderdag 29 maart 2012 in Zoutelande. Nina Hoekman werd voor de negende keer Nederlands kampioen.

Plaatsing
De hoogst geëindigde vier speelsters van het NK 2011 waren automatisch geplaatst. Uit de twee groepen van de halve finale 2012 hebben zich per groep de nummers 1, 2 en 3 geplaatst.

Resultaten

Externe links
 Officiële website
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B

Dammen in 2012
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere